Ратманский, Алексей Осипович (род. 1968) — балетмейстер
 Ратманский, Михаил Самойлович (1900—1919) — большевик